El duque Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel (; 9 de octubre de 1771-16 de junio de 1815) fue un príncipe alemán y Duque de Brunswick-Luneburgo y de Oels. Con el sobrenombre de "El Duque Negro", fue un oficial militar quien lideró los Brusnwickers Negros contra la dominación napoleónica en Alemania. Durante un breve periodo gobernó el estado de Brunswick-Wolfenbüttel entre 1806-1807.

Biografía 
El príncipe Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel nació en Braunschweig como el cuarto hijo del duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, y la princesa Augusta de Gran Bretaña. Era primo y cuñado (desde el 8 de abril de 1795) de su amigo Jorge IV, príncipe regente del Reino Unido (desde 1811).

Se unió al ejército prusiano en 1789 como capitán y participó en batallas contra la Francia Revolucionaria. En 1805, después de que su tío, Federico Augusto, duque de Oels, muriera sin descendencia, Federico Guillermo heredó el Ducado de Oels, un pequeño principado mediatizado en Silesia subordinado al rey de Prusia.

En octubre de 1806, Federico Guillermo participó en la batalla de Jena-Auerstädt como mayor general del ejército prusiano, del que su padre era mariscal de campo. Su padre murió de una herida recibida en esta batalla, y Federico Guillermo heredó Brunswick-Wolfenbüttel, ya que su hermano mayor había muerto sin hijos dos meses antes, y tanto el segundo y tercer hermano eran mentalmente retrasados. Después de la derrota de Prusia en la Cuarta Coalición, su estado permaneció bajo el control de Francia, sin embargo, y formalmente en 1807 fue hecho parte del napoleónico reino de Westfalia de corta vida. Federico Guillermo huyó a la corte de su familia política en el palacio de Bruchsal en el Gran Ducado de Baden, que había permanecido como un estado soberano con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806 por Francisco II, donde vivió los siguientes pocos años.

Cuando estalló la Guerra de la Quinta Coalición en 1809, Federico Guillermo utilizó esta oportunidad para crear un cuerpo de partisanos con el apoyo del Imperio austríaco. Este cuerpo fue llamado los "Brunswickers Negros" porque llevaban uniformes negros de luto por la ocupación de su país. Financió el cuerpo de forma independiente hipotecando su principado en Oels, e hizo camino desde la Bohemia austríaca a través de los estados aliados de los franceses de Sajonia y Westfalia hasta la costa del mar del Norte.

Federico Guillermo logró brevemente retomar el control de la ciudad de Brunswick (Braunschweig) en agosto de 1809, lo que lo hizo alcanzar el estatus de héroe popular local. Después huyó a Inglaterra para unirse con su cuñado, posteriormente rey Jorge IV del Reino Unido. Sus tropas fueron puestas bajo sueldo británico y al duque se le concedió el rango de teniente general en el ejército británico el 1 de julio de 1809. Su cuerpo de originalmente 2300 soldados fue en gran medida destruido en batallas en España y Portugal durante la Guerra Peninsular.

Federico Guillermo volvió a Braunschweig en diciembre de 1813, después de que Prusia hubiera terminado la dominación francesa en Braunschweig-Luneburgo. Cuando Napoleón volvió a la escena política en 1815 durante los Cien Días, Federico Guillermo reclutó tropas frescas. Fue muerto de un disparo en la batalla de Quatre Bras el 16 de junio. La noche antes había atendido al baile de la duquesa Richmond (descrito como el más famoso de la historia) en Bruselas y lo dejó feliz de tener la oportunidad de mostrar su capacidad de lucha.

Familia 

El 1 de noviembre de 1802, en Karlsruhe, Federico Guillermo se casó con la princesa María Isabel de Baden (7 de septiembre de 1782, Karlsruhe - 20 de abril de 1808, Bruchsal), hija del príncipe heredero Carlos Luis de Baden. La pareja tuvo tres hijos antes de que María muriera de fiebre puerperal cuatro días después del nacimiento de una niña nacida muerta.

 Carlos (1804-1873)
 Guillermo  (1806-1884)
 Niña nacida muerta (n. & m. 16 de abril de 1808 Bruchsal)

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 

9 de octubre de 1771 - 20 de septiembre de 1806: Su Alteza Serenísims Príncipe Federico Guillermo, Duque de Brunswick-Wolfenbüttel
20 se septiembre de 1806 - 16 de octubre de 1806: Su Alteza Serenísima El Duque Heredero de Brunswick
16 de octubre de 1806 - 16 de junio de 1815: Su Alteza Serenísima El Duque de Brunswick

Monumentos 

 Monumento a Brunswick en Quatre Bras (Genappe, Bélgica) erigido por el Estado de Brunswick por el 75 aniversario. El león de bronce fue fundido en la fundición Wilhelm en Bornum
 Un par de estatuas ecuestres de 1874 del Duque Negro y su padre se encuentran fuera de Schloss-Arkaden (Palacio de Brunswick), Braunschweig. Fueron restauradas en 1973.

Ancestros

Referencias 

 
 At the House of Welf site
 

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIX (casa de Welf)
Luteranos de Alemania
Militares de Prusia en las guerras napoleónicas
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares de las guerras revolucionarias francesas
Militares de Prusia
Generales de Alemania
Duques de Brunswick
Príncipes de Wolfenbüttel
Nacidos en Brunswick